Paul Tessier peut désigner :
 Paul Tessier (1917-2008), chirurgien maxillo-facial français ;
 Paul Tessier (1916-1944), agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi
Paul Teyssier